Parow ist

 der Name eines kleinen Ortes in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Parow
 LSV Parow, Sportverband im Zweiten Weltkrieg in Parow
 der Name eines Stadtteils von Kapstadt, siehe Parow (Südafrika)

Parow ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Wassiljewitsch Parow († 2013), russischer Fußballspieler
 Jack Parow, südafrikanischer Rapper
 Johann Ernst Parow (1771–1836), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Julius Parow (1901–1985), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Paro